

Lokalizacje

Niemcy 
 Obenrburg – dzielnica gminy Vöhl w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Obernburg am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenebrg
 Obernburg am Main – były powiat

Zobacz też 
 Oberburg
 Obere Burg
 Obernberg